Auditorij (lat. auditorium) može značiti:

 slušateljstvo
 sveučilišna predavaonica, slušaonica

 Auditorij (kazalište) 
 Auditorium Building, neboder u Chicagu

Izvori